Josefskatedralen er flertydigt som navn på adskillige katedraler navngivet efter Sankt Josef.

Navnet kan henvise til:

 Josefskatedralen (Beijing)
 Josefskatedralen (Zanzibar)